Zur Mühlen ist der Name folgender Orte:
 Zur Mühlen (Haan), Ortslage und Mühlenanlage in Haan
 Zur Mühlen (Velbert), Ortslage und Mühlenanlage in Velbert
 Zur Mühlen (Wülfrath), abgegangene Ortslage in Wülfrath
 Haus zur Mühlen, Ortsteil von Siegburg

Zur Mühlen steht für:
 Zur Mühlen Gruppe, deutscher Hersteller von Fleischerzeugnissen
 Zur Mühlen (Adelsgeschlecht), ein baltisches Adelsgeschlecht

Zur Mühlen ist ein Familienname, siehe Mühlen

Siehe auch:
 Zurmühlen
 Zurmühl